Harald III van Noorwegen (1015-1066), koning van Noorwegen (1047-1066)
 Harald III van Denemarken (1041-1080), koning van Denemarken (1077-1080)
 Harald Eiriksson, graaf van Orkney (ca. 1196)